Dorsini – abitanti di Dorsino
Dorsini – abitanti di San Lorenzo Dorsino